Тауха:

 Тауха — город в Германии, в земле Саксония.
 Тауха — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.